est une ville de Tasmanie (Australie).
 Westbury est une municipalité de canton du Québec (Canada).
 Westbury est une ville de l'État de New York (États-Unis).
  est un village du Buckinghamshire (Royaume-Uni).
  est un village du Shropshire (Royaume-Uni).
 Westbury est une ville du Wiltshire (Royaume-Uni).
 Westbury-on-Severn est un village du Gloucestershire (Royaume-Uni).
 Westbury-on-Trym est une banlieue de Bristol (Royaume-Uni).
  est un village du Somerset (Royaume-Uni).